Кубок Испании 1911 — 10-й розыгрыш Кубка Испании по футболу. Турнир прошел 9-15 апреля 1911 года, победителем стал клуб Атлетик Бильбао

Участники 
Предварительно было заявлено 13 клубов:
 Реал Сосьедад Химнастик (Мадрид)
 Атлетик Бильбао
 Барселона
 Фортуна де Виго
 Депортиво
 Бильбао
 Эспаньол
 Эспаньол Мадрид
 Расинг де Ирун
 Академия искусств (ФК)
 Академия Кабальерия де Вальядолид
 Академия Инженерии 
  Академия Инфантерии 

До начала турнира от участия отказался Эспаньол Мадрид, команды Академия Инженерии  и Депортиво отказались от участия в связи с несогласием присутствия в составах некоторых команд иностранных игроков.
По ходу турнира из-за споров снялись с соревнований Барселона (была дисквалифицирована), Реал Сосьедад Химнастик (Мадрид), а также отозванная в свой полк Академия Кабальерия де Вальядолид.

Споры 
 После матча Атлетик Бильбао — Фортуна де Виго клуб Реал Сосьедад Химнастик (Мадрид) подал протест на участие в команде Атлетика нескольких иностранцев, в том числе двух англичан. Федерация отклонила требование, в ответ на что клуб заявил о намерении сняться с турнира. Реал Сосьедад Химнастик (Мадрид) поддержало ещё несколько клубов. Атлетик Бильбао- отказался переиграть матч, но принял решение иностранцев в турнире далее не использовать (это привело к последующему решению клуба -использовать в дальнейшем только басксих футболистов… Результат предварительной встречи остался в силе, матч переигран не был…

 В четвертфинале Реал Сосьедад Химнастик (Мадрид) потерпел крупное поражение от Барселоны (4:0) и подал очередной иск о переигровке без участия в составе каталонцев трех иностранцев (братьев Перси и Чарльза Уоллес и Луиса Рене), на сей раз федерация приняла решение о переигровке матча. Барселона сославшись на прецедент с Атлетиком отказалась и была дисквалифицирована

 В полуфинальной игре с Атлетик Бильбао команда Реал Сосьедад Химнастик (Мадрид) проигрывая 0:2 ушла во втором тайме с поля в знак протеста против «снисходительностью арбитра к грубой игре Атлетика»…

Предварительный раунд

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал 

Кубок Испании по футболу